Водяний знак:
 Водяний знак (філігрань) — видиме зображення або малюнок на папері, що використовується для його ідентифікації або захисту.
 Фотографічний водяний знак — метод захисту зображень.
 Цифровий водяний знак — технологія захисту авторських прав мультимедійних файлів.